Clássico do Café pode referir-se a:
 Clássico do Café (Paraná), confronto entre Londrina e Maringá.
 Clássico do Café (Vitória da Conquista), confronto entre Serrano e Vitória da Conquista.